A Tellada puede hacer referencia a:

A Tellada (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.
A Tellada (Paradela), lugar de la parroquia de As Cortes, concello de Paradela.
A Tellada (Sober), lugar de la parroquia de Brosmos, concello de Sober.